De reuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 19 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Carlo Janka.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen reuzenslalom